Шибенська сільська рада — Київська область, Бородянський район
 Шибенська сільська рада — Хмельницька область, Теофіпольський район